Карл Дэ́вис (; род. 6 августа 1982 года) — английский актёр, который сыграл Лайла Андерсона в сериале Кингдом. Также он снялся в роли Роберта Сагдена в мыльной опере Emmerdale ITV.

Биография 
Дэвис родился в Стокпорте (графство Большой Манчестер). Он начал свою актёрскую карьеру на телевидении в 2000 году.

Избранная фильмография

Фильмы

Телевидение

Интересные факты 
 По данным Internet Movie Database, Дэвис говорит по-французски и увлекается многими видами спорта, включая спортивную езду на велосипеде, плавание и гимнастику. Он играет на гитаре и бас-гитаре.
 Рост 1,75 м.

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании